Jevgenyij Ivanovics Alekszejev (1843–1917) orosz tengernagy
 Jevgenyij Petrovics Alekszejev (1977) orosz nemzetiségű kazahsztáni kajakozó, olimpikon
 Jevgenyij Vlagyimirovics Alekszejev (1985) orosz sakkozó, nagymester